Naselje u Hrvatskoj
 Grabe, naselje u sastavu općine Bedekovčina

Naselja u Sloveniji
 Grabe (Apače, Slovenija), naselje u općini Apače
 Grabe (Središče ob Dravi, Slovenija), naselje u općini Središče ob Dravi
 Grabe pri Ljutomeru, naselje u općini Križevci